Polastron kan syfta på:
 Polastron, Gers
 Polastron, Haute-Garonne